

Zoologie 

 la danseuse espagnole, un animal marin du groupe des nudibranches

Arts 

 Danseuse espagnole (Ballarina espanyola) est une composition de l'artiste catalan Joan Miró